Mar Rosso – Mare che separa l'Africa dalla penisola arabica.
Governatorato del Mar Rosso – Governatorato dell'Egitto.
Mar Rosso – Stato federato (wilāyāt) del Sudan.